Fatah al-Intifada (en árabe:فتح الانتفاضة; Sublevación Fatah) es una facción armada palestina, fundada por el coronel Saíd Murarra, alias "Abu Musa". A menudo, el grupo es también denominado la "Facción Abu Musa". Oficialmente, se refieren a sí mismos como el Movimiento de Liberación Nacional de Palestina - "Fatah" ("حركة التحرير الوطني الفلسطيني - "فتح), el mismo nombre que el movimiento Fatah principal. Fatah al-Intifada no es parte de la Organización para la Liberación de Palestina. El grupo se encuentra en Líbano y Siria.

Historia

Ruptura con la OLP 
Originalmente parte de Fatah, Fatah al-Intifada se separó de esta organización en 1983 durante la participación de la OLP en la Guerra Civil Libanesa. En 1983, después de la intervención israelí, se dividieron los bandos adeptos al jefe de la OLP y Fatah Yasir Arafat y los grupos aliados al gobierno sirio de Hafez al-Asad que se opusieron a Arafat como jefe del grupo y creían que debían expulsarlo. La escisión se debió a las diferencias entre Abu Musa y Yasir Arafat sobre una serie de asuntos, incluyendo decisiones militares y corrupción. Abu Musa era el líder de este grupo y declaró una "Intifada" (sublevación) contra Arafat. Tras esta declaración, sus seguidores lucharon contra los lealistas a Arafat en la Guerra de las Campas (1985-88) con la ayuda del ejército sirio, As-Saika, FPLP-CG y la milicia libanesa chiita al-Amal y otros grupos palestinos menores. Pero, durante esta ofensiva, los civiles palestinos sufrieron muchas bajas a manos de ataques de los sirios o sus aliados y Abu Musa perdió rápidamente la simpatía de la mayoría de los palestinos.
En 1988, cuando Siria por fin logró expulsar a la OLP de las Campas, Fatah al-Intifada había conformado una facción pequeña e independiente. 

Así, Fatah al-Intifada se formó con apoyo de Siria y atrajo rápidamente a numerosos guerrilleros palestinos desilusionados con el rol de Arafat en Fatah y en la OLP. También hubo una dimensión política: la organización tomó una posición más izquierdista que la generalmente apolítica Fatah y usó fraseología socialista. Abu Musa es conocido por haber defendido el punto de vista, según el cual la Guerra Civil Libanesa no fue un conflicto sectario, sino una forma de guerra de clases.

Desde 1988 

Durante el período desde 1988 Cor. Murarra y Fatah trataron negociar un paz, pues en 1993 Fatah-Intifada rechazó los Acuerdos de Oslo. Ahora el grupo tiene una presencia muy pequeña en Líbano y Siria. El grupo no tiene un ala en los territorios de la Autoridad Nacional Palestina. El jefe contemporario es Abu Jalid al-Umla y su secretario-general en Líbano es Abu Fadi Jammad. Las actividades militares de Fatah-Intifada han parado antes los Acuerdos de Oslo.

Véase también 

 Fatah
 OLP
 Yasir Arafat

Organizaciones militantes palestinas
Terrorismo palestino